Fearless – Piosenka Pink Floyd
 Fearless – Album Taylor Swift z 2008 roku
 Fearless – album zespołu Family z 1971 roku
 Fearless – singel Gromee’ego z 2016 roku
 Nieustraszony (Fearless) – film z 2006 roku.

Zobacz też 
 Nieustraszony